«Сентиментальная песня» () — комедийно-драматический фильм режиссёра Пола Богарта, экранизация одноимённой пьесы Харви Файерстина, который исполнил в картине главную роль.

Сюжет 
1971 год. Актёр дрэг-шоу Арнольд знакомится в нью-йоркском ночном клубе с парнем по имени Эд и влюбляется в него. Однако, Эд ещё до конца не определился со своей сексуальной ориентацией. Он оставляет Арнольда и возвращается к своей подруге Лорел.

1973 год. Во время рождественских каникул Арнольд встречает любовь всей своей жизни — манекенщика Алана. Они начинают встречаться, несколько лет живут вместе и в конце концов переезжают в большую квартиру, планируя усыновить ребёнка. Но в первый же вечер после переезда в новый район Алан погибает от рук гомофобов.

1980 год. Через некоторое время Арнольд усыновляет подростка-гея Дэвида. Эд оставляет Лорал и возвращается к Арнольду. Несколько месяцев спустя из Флориды приезжает мать Арнольда. Женщина не может до конца принять гомосексуальность сына, а известие о том, что Арнольд стал родителем, вообще выводит её из себя. Арнольд настаивает на том, чтобы она сделала выбор: либо приняла его таким, какой он есть, либо навсегда оставила в покое. На следующий день, перед отъездом, мать впервые откровенно говорит с сыном, и похоже, что они понимают друг друга.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1988 года
Фильмы Пола Богарта
Комедийно-драматические фильмы США
Комедийно-драматические фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы ЛГБТ-тематики, основанные на реальных событиях
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы New Line Cinema